vmz steht für:
 Mazatlán (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Mazatekischen in Mexiko

VmZ steht für:
 Verwarnung mit Zahlungsaufforderung, siehe Verwarnungsgeld

VMZ steht für:
 Verband Medien mit Zukunft

Abkürzung